12-е Южнотихоокеанские игры 2003 года прошли с  28 июня по 12 июля в городе Сува, Фиджи. В соревнованиях приняло участие около 5000 спортсменов из 22 стран Океании.

Виды спорта  
  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол 
  Бокс
  Пляжный волейбол
  Бодибилдинг
  Крикет
  Велоспорт
  Футбол
  Хоккей на траве
 Лаун Боулс
  Гольф
  Дзюдо
  Каратэ
  Нетбол
 Регби-7 
  Парусный спорт 
  Стрельба
  Сквош
  Сёрфинг
  Софтбол 
  Плавание
  Таэквондо 
  Триатлон 
 Пауэрлифтинг
 Тач-Регби
 Ва'а
  Настольный теннис 
  Теннис 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 

  Медали по видам спорта на 12-х Тихоокеанских играх на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования на Фиджи
Июнь 2003 года
Июль 2003 года
2003 год на Фиджи
2003 год в спорте